Kristeinbach, auch Kristeiner Bach, ist der Name folgender Gewässer:

 Kristeinbach (Donau), rechter Nebenfluss der Donau im Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Kristeinbach (Drau), linker Nebenfluss der Drau im Bezirk Lienz, Tirol